Ulrich nebo Ullrich může být:

 Ulrich (jméno) – mužské křestní jméno, jehož českým ekvivalentem je Oldřich.

příjmení osob
 Antonín Ulrich (1915–1995) – český hudebník, pedagog a kapelník
 Artur Ullrich (* 1957) - východoněmecký fotbalista
 Cornelia Ullrichová (* 1963) – německá atletka-překážkářka
 Eduard Ulrich (1813–1881) – moravskoněmecký právník a politik, poslanec Frankfurtského parlamentu i Moravského zemského sněmu
 Eliška Ullrichová (1905–1954) – česká politička, poválečná poslankyně za KSČ 
 Frank Ullrich (* 1958) – německý biatlonista
 František Ulrich (1859–1939) – český politik, starosta Hradce Králové
 Hortense Ullrichová (* 1956) – německá spisovatelka
 Jan Alois Ulrich (1757–1817) – správce zámeckého velkostatku Žďár nad Sázavou
 Jan Ullrich (* 1973) – německý cyklista
 Jan Ullrich (lingvista) (* 1968) – český lingvista a pedagog, který se věnuje indiánským jazykům
 Johann Ulrich (1861–1920) – česko-německý politik
 Josef Ulrich – více osobností, viz rozcestník
 Josef Ullrich (1897–1967) – český politik KSČ, poválečný předseda MNV Plzně a velvyslanec v Londýně
 Karel Ullrich (1802–1879) – český politik, poslanec, starosta Benešova
 Lars Ulrich (* 1963) – dánský bubeník
 Petr Ulrich (kolem 1440-1513/14) – německý pozdně gotický stavitel
 Šárka Ullrichová (* 1974) – česká herečka
 Walter Ulrich – v letech 1935–1936 československý hokejista německého původu

místní název
 Sankt Ulrich – obce v Rakousku, rozcestník

Související články 
 Ulrych
 Ulrika

Česká příjmení
Německá příjmení